Никола́й Никола́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Николай Николаевич (1870—1966) — советский геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР.
 Яковлев, Николай Николаевич (1886—1918) — большевик, председатель ЦИК Советской Сибири.
 Яковлев, Николай Николаевич (1911—после 1990) — советский и российский биохимик, специалист в области биохимии спорта.
 Яковлев, Николай Николаевич (1927—1996) — советский и российский публицист, историк.
 Яковлев, Николай Николаевич (род. 1958) — российский предприниматель, генеральный директор ОАО «Тураевское МКБ «Союз».